Валерий Тарасенко:
* Тарасенко, Валерий Васильевич (1911—1979) — советский художник.
 Тарасенко, Валерий Евгеньевич (род. 1961) — российский художник-карикатурист, лауреат премии «Золотой телёнок».
 Тарасенко, Валерий Леонидович (род. 1981) — белорусский футболист.